Песма Евровизије 2010. је 55. по реду такмичење за песму Евровизије. Одржано је од 25. до 29. маја 2010. године у Теленор арени у Баеруму, предграђу Осла, Норвешка. То је био трећи пут да је Норвешка домаћин овог такмичења (претходно је била домаћин 1986. и 1996. године), захваљујући победи Александра Рибака са песмом Fairytale на Песми Евровизије 2009. одржаној у Москви.

Победник 2010. је Немачка коју је представљала Лена Мајер Ландрут са песмом -{Satellite}- чији су аутори Американка Џули Фрост и Данац Џон Гордон. Друго место је освојила Турска, треће - Румунија, четврто - Данска, пето - Азербејџан. Представник Србије Милан Станковић је у финалу заузео тринаесто место.

Два полуфинала су одржана 25. и 27. маја 2010, а финале је одржано 29. маја 2010.
Европска радиодифузна унија одлучила је да систем гласања буде другачији него претходних година, односно, да се гласа по систему 50-50, тако што ће се сабирати гласови публике и гласови жирија. Овакав систем наишао је на одобравања широм Европе, па се очекује да буде примењен и наредне године.

На такмичењу је учествовало је 39 земаља. Вратила се Грузија која је последњи пут учествовала на Песми Евровизије 2008, док су се Андора, Чешка, Мађарска и Црна Гора повукле са такмичења.

Град домаћин 

Осло () је главни град Норвешке. Има 548.617 становника, а са предграђима око 800 хиљада. Простире се на површини од 454 -{km}-².
Осло је културни, научни и административни центар Норвешке. Град је такође важан центар трговине, банкарства, индустрије и поморства Норвешке и Европе.

Земље учеснице 

39 земље учествовало је на Песми Еуровизије 2010.

Наш представник изабран је 13.3.2010. у шоу-програму "Три па један за Осло".

Као композитор изабран је Горан Бреговић, а као извођачи борили су се: Емина Јаховић, Милан Станковић и Оливер Катић.

Победу је однео Милан Станковић са композицијом „Ово је Балкан“.

Полуфиналне вечери 
 Две полуфиналне вечери су одржане 25. и 27. маја 2010.
 Све земље учеснице, осим „Велике четворке“ и домаћина, такмичили су се у полуфиналима.
 Из сваког полуфинала по 10 земаља са највише бодова квалификовало се за финално вече.

Земље које су се такмичиле у полуфиналима, биле су распоређене у 5 бубњева, пратећи гласање из претходне године.

Бубњеви:

Прво полуфинале 
 Прво полуфинале одржано је 25. маја 2010.
 Десет композиција са највећим бројем гласова пласирало се у финале.
 Француска, Немачка и Шпанија учествовале су у гласању, те су стога били обавезни и емитовати прво полуфинале.

Друго полуфинале 
 Друго полуфинале одржано је 27. маја 2010.
 Десет композиција са највећим бројем гласова пласирало се у финале.
 Норвешка и Уједињено Краљевство учествовале су у гласању, те су стога били обавезни и емитовати друго полуфинале.

Финале 

 Финале је одржано 29. маја 2010.
 Само земље „Велике четворке“ и домаћин аутоматски су учествовале у финалној вечери.
 Из два полуфинала, двадесет земаља се пласирало у финале. Укупно 25 земаља се такмичило у финалу.
 Начин гласања је сличан као и претходне године (комбинација гласова гледаоца и жирија), али гледаоци су могли да гласају и док се изводе композиције, што није био случај претходних година. Гласање је завршено 15 минута након што је изведена и последња композиција.

 A ^ Шпанији је пружена друга шанса да изведе композицију, после Данске, због инцидента који се десио док су први пут изводили композицију (чувени Џими Џамп је улетео на сцену).

Гласање током финала 

Редослед читања гласова у финалу:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<ol start="14">

<ol start="27">

Резултати 
У следећим табелама налазе се детаљнији статистички подаци о гласању по државама.

Резултати првог полуфинала

Резултати другог полуфинала

Резултати финала

Извођачи повратници

Извођачи који су учествовали раније

Службени албум 

-{Eurovision Song Contest: Oslo 2010}- је службени компилацијски албум такмичења одржаног 2010. године, који је саставила Европска радиодифузна унија, а 17. маја 2010. године издала кућа -{Universal Music Group}-. Албум садржи свих 39 песама изведених на Евросонгу 2010. године, укључујући полуфиналне нумере које нису добиле право учешћа у великом финалу.

Референце

Спољашње везе 

 Eurovision official website
 Eurovision website

 
Песма Евровизије по годинама
Музички фестивали 2010.